El acrónimo CRA puede referirse a:

 Aeropuerto de Craiova, según su código IATA.
 Central receptora de alarmas, centro de gestión de un sistema de alarma.
 Colegio Rural Agrupado, centro educativo en el entorno rural español (también se usa "Centro Rural Agrupado").
 Comisión de Relaciones Anarquistas o "CRA-Amigos de la AIT", una organización anarquista venezolana.
 Confederaciones Rurales Argentinas, organización de productores rurales de Argentina.
 Soldados CRA, personajes de la serie de ficción la Guerra de las Galaxias.
 Centro de Recursos para el Aprendizaje.
 Ciudadanos Rurales Agrupados, partido político español.
 Comando de Regiones Aéreas, comando disuelto de la Fuerza Aérea Argentina.

Acrónimos